Здравље је термин са више значења:

 Здравље, основно значење, одсуство болести
 Здравље (лист) је српски медицински лист 
 Здравље (Лесковац) је фабрика за производњу лекова из Лесковца